Cuarteles de invierno puede referirse a lo siguiente:

 Cuarteles de invierno (fuerzas armadas).— Acantonamiento de las tropas en invierno.
 Cuarteles de invierno (novela).— Novela de Osvaldo Soriano.
 Cuarteles de invierno (película).— Película argentina de 1984.